Hrablo je název více typů nástrojů či zařízení: 
 hrablo na sníh (sněhové hrablo) – lopata/škrabka s rukojetí určená k odklízení sněhu z chodníků, pochozích ploch, kluzišť atd.
 tenisové hrablo, hrablo na písek – destička s rukojetí určená k zarovnávání povrchu tenisových kurtů nebo jiných sportovišť, obdobně též hrablo na plážový volejbal atd.
 hrablo na beton – destička s rukojetí určená k rozhrnování betonové směsi a zarovnávání jejího povrchu
 hrablo na maltu – ruční promíchávač malty, hrablo s otvory
 krbové hrablo, hrablo do peci – nástroj s rukojetí k rozhrnování či posouvání obsahu topeniště
 hrablo na hnůj – chovatelské nářadí 
 rechle (hradlový či hrablový most) – lávka s trámkovými stavidly k zadržování a usměrňování plaveného dřeva
 trimovací hrablo (vyčesávací hrablo, hrablo na srst) – vyčesávací hřeben pro psy, kočky apod.